Анна-Женевьева Грёз (; 6 апреля 1762, Париж — 6 ноября 1842, там же) — французская художница, дочь и ученица Ж.-Б. Грёза. Писала портреты и жанровые сцены.

Биография и творчество 

Анна-Женевьева Грёз родилась в 1762 году в Париже. Она была второй из двух дочерей известного французского художника Жана-Батиста Грёза (первый его ребёнок умер). Всю свою жизнь Анна жила с отцом и была чрезвычайно ему предана. Он был также её учителем живописи.

Художница писала преимущественно портреты и жанровые сцены, многие из которых, вероятно, считались работами отца и продавались под его именем. Анна-Женевьева Грёз умерла в Париже 6 ноября 1842 года.

Атрибуция некоторых работ Грёз, в частности, пастелей, основана на информации, полученной от крёстной дочери Жана-Батиста Грёза . Каролина была замужем за скульптором Анри Зозимом де Валори, в семье которого эти работы хранились вплоть до 2009 года. Одна из достоверно атрибутируемых Анне-Женевьеве картин, «Мать и сын с птицей» (), находится в Национальном музее Швеции. Ещё одна известная работа художницы, «Ребёнок с куклой» (), входит в собрание Лувра.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Художницы Франции XVIII века
Художницы Франции XIX века
Художницы-портретисты Франции